Konowalchuk ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Konowalchuk (* 1971), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 Steve Konowalchuk (* 1972), US-amerikanischer Eishockeyspieler

siehe auch:
Konowalow